{| class="infobox" style="font-size: 90%; width: 25em;"
|-
! colspan="2" style="font-size: medium;" | Слохокеј лига 2011/12.
|- 
| colspan="2" style="text-align: center; background-color:#ffffff; border-top:solid 1px #ccd2d9; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;" | 
|-
| Лига ||Слохокеј лига
|-
| Спорт || Хокеј на леду
|-
| Број клубова || 8
|-
| Победник регуларног дела
|  ХДК Марибор|-
| Шампион|  ХК Партизан
|-
| Другопласирани
|  ХК Олимпија|-
|}Слохокеј лига 2011/12. је трећа сезона Слохокеј лиге. У лиги су учествовала 8 клуба. Сезона је почела 24. септембра 2011. године.

Титулу победника Слохокеј лиге је освојио Партизан који је у финалу, укупним резултатом 3:2 у серији победио тим Олимпије.

 Промене у односу на претходну сезону 
У односу на прошлу сезону број клубова је смањен са десет на осам. Из лиге су иступили ХК МК Блед, Јуниор Грац 99ерс и Тим Загреб, а у лигу се вратила КХЛ Младост.

 Систем такмичења 
У регуларном делу сезоне играо се четвороструки лига систем, свако са сваким по четири утакмице. Требало је да се сви клубови такмиче у плеј-офу. Екипа Млади Јесенице је непосредно пред плеј-оф одустала од такмичења па је првопласирана екипа у регуларном току Марибор, била слободна у четвртфиналу. У плеј-офу четвртфинале и полуфинале су се играли на два добијена меча. У финалу се играло на три добијена меча.

 Састав лиге 

 Резултати 

 Табела 

 Одустали од такмичења због финансијских проблема. Одузети су им сви бодови.

 Плеј оф 
 Четвртфинале ХДК Марибор - слободанХК Партизан - ХДД Блед 2-0
 01.02.2012. ХК Партизан - ХДД Блед 4:0 (1:0,2:0,1:0)
 02.02.2012. ХК Партизан - ХДД Блед* 11:1 (3:0,3:0,5:1)ХК Триглав - ХК Славија 2-0
 01.02.2012. ХК Триглав - ХК Славија 5:4 (2:0,1:3,1:1,1:0)
 04.02.2012. ХК Славија - ХК Триглав 4:7 (0:1,2:2,2:4)ХК Олимпија - КХЛ Младост 2-0
 01.02.2012. ХК Олимпија - КХЛ Младост 7:5 (2:0,5:3,0:2)
 04.02.2012. КХЛ Младост - ХК Олимпија 1:2 (0:0,1:0,0:2)

 Утакмица Партизан - Блед је два пута играна у Београду на захтев Бледа.

 Полуфинале ХК Партизан - ХК Триглав 2-0
 08.02.2012. ХК Партизан - ХК Триглав 6:0 (4:0,2:0,0:0)
 11.02.2012. ХК Триглав - ХК Партизан 1:4 (0:0,1:2,0:2)

ХДК Марибор - ХК Олимпија 0-2
 08.02.2012. ХДК Марибор - ХК Олимпија 3:4 (1:2,2:1,0:1)
 11.02.2012. ХК Олимпија - ХДК Марибор 3:2 пр. (0:1,0:1,2:0,1:0)

 За треће место 
ХДК Марибор - ХK Триглав 1-2
 17.02.2012. ХДК Марибор - ХK Триглав 4:2 (0:1,3:1,1:0)
 20.02.2012. ХK Триглав - ХДК Марибор 6:5 пр. (1:2,1:3,3:0,1:0)
 22.02.2012. ХДК Марибор - ХK Триглав 2:5 (1:0,0:3,1:2)
 
 Финале ХК Партизан - ХК Олимпија 3-2
 16.02.2012. ХК Партизан - ХС Олимпија 4:2 (0:0,1:1,3:1)
 18.02.2012. ХК Олимпија - ХК Партизан 1:0 (1:0,0:0,0:0)
 20.02.2012. ХК Партизан - ХК Олимпија 4:2 (1:1,3:0,0:1)
 22.02.2012. ХК Олимпија - ХК Партизан 5:2 (1:0,3:2,1:0)
 25.02.2012. ХК Партизан' - ХК Олимпија 6:1 (3:0,2:1,1:0)

 Статистика 
 Најбољи стрелци У = Одиграно утакмица; Г = Голова; A = Асистенција; +/– = Плус-минус; ИСК = Искључење у минутима Најбољи голмани Приказани су голмани који су бранили више од 250 минутаУ = Одиграо утакмица; Мин = Минути проведени у игри; ПрГ = Примљени голови; ППГ = Просечно примљени голови О% = Проценат одбрана''

Референце

Спољашње везе 

 SloHokej.net

Слохокеј лига
Хокеј на леду у 2011.
Хокеј на леду у 2012.